Фірміно () — португальське прізвище (іноді прізвисько).

Відомі носії:

 Роберто Фірміно (1991) — бразильський футболіст
 Луїс Фірміно (1973) — бразильський футболіст